Ribelle - The Brave (Brave) – lungometraggio d'animazione Pixar del 2012
 Ribelle (The Brave) – disco della colonna sonora dell'omonimo film d'animazione del 2012
 Ribelle – singolo di Ariel del 2008
 Ribelle (Sultry) – romanzo di Mary Lynn Baxter del 2000, n. 228 de I nuovi bestsellers
 Ribelle (Rebelde) – telenovela del 1989

Pagine correlate 
 Ribellione